Кумерта́у ( — «угольная гора») — топонимы в Башкортостане.

 Кумертау — город.
 Кумертау (станция) — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги Башкирского отделения в городе Кумертау.